100,000,000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong — музичний альбом гурту Bon Jovi. Виданий 16 листопада 2004 року лейблом Island Records. Загальна тривалість композицій становить 3:43:37. Альбом відносять до напрямку хард-рок.

Список пісень

CD 1

CD 2

CD 3

CD 4 

</div>

CD 5 
Тільки в японській версії

Посилання

Примітки 

Альбоми гурту Bon Jovi
Англомовні музичні альбоми